Die Liste der Stadtteile von Frankfurt am Main umfasst die 46 Stadtteile der Stadt Frankfurt am Main. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Statistik des Bürgeramtes Statistik und Wahlen zum  nach jeweiligem Hauptwohnsitz. Zum Stichtag waren im Melderegister insgesamt  Einwohner verzeichnet.

Das Stadtgebiet von Frankfurt am Main ist für statistische Zwecke in 46 Stadtteile gegliedert, die von 1 bis 22 und 24 bis 47 nummeriert sind. Dem Namen nach sind es allerdings nur 43 Stadtteile, da drei bevölkerungsreiche Stadtteile (Nordend, Sachsenhausen und Westend) noch einmal in Ost und West bzw. in Nord und Süd unterteilt sind. Die Stadtteile 1 bis 11 sowie Sachsenhausen (13/14) und Teile von Flughafen (15) liegen auf dem Territorium, das schon seit dem Mittelalter der Reichsstadt Frankfurt am Main gehörte. Die meisten anderen Stadtteile sind aus den Gemarkungen ehemaliger Dörfer und Städte entstanden, die vor 1866 nur teilweise zu Frankfurt gehörten und ab 1877 nach und nach bis 1976 eingemeindet wurden. Meist sind die historischen Ortskerne noch gut erkennbar. Die Stadtteile Dornbusch, Frankfurter Berg und Riederwald wurden im 20. Jahrhundert aus anderen Stadtteilen ausgegliedert. Sie bestehen aus Siedlungen, die auf ehemaligen landwirtschaftlichen Nutzflächen entstanden.

Die Stadtteile haben keine administrative oder politische Funktion. Im Gegensatz dazu sind die 16 Ortsbezirke und 124 Stadtbezirke durch städtische Satzungen geregelt. Die Zuordnung von Stadtteilen zu Ortsbezirken ist nicht eindeutig: Von den Stadtteilen Bockenheim und Praunheim gehört jeweils ein Stadtbezirk einem anderen Ortsbezirk an als der Rest des Stadtteils.

Die Tabelle beschreibt die Entwicklung des Frankfurter Stadtgebietes seit der Annexion der Freien Stadt Frankfurt durch das Königreich Preußen 1866. Die frühere Entwicklung seit dem Mittelalter ist im Artikel zur Freien Stadt Frankfurt im Abschnitt „Territorium“ dargestellt.

Siehe auch 
 Liste der Ortsbezirke von Frankfurt am Main
 Liste von Siedlungen in Frankfurt am Main
 Liste der Stadtbezirke von Frankfurt am Main

Anmerkungen

Einzelnachweise 

!
Frankfurt am Main